Фамилија Медина има више значења:

 Фамилија Медина (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Медина, Ехидо Мичоакан де Окампо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Медина, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Медина (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику